Ursuline Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Ursuline Academy (Great Falls, Montana), NRHP-ID: 91001447
 Ursuline Academy (San Antonio, Texas), NRHP-ID: 69000201